Le terme ligne S est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne S du métro de New York :
 S 42nd Street Shuttle
 S Franklin Avenue Shuttle
 S Rockaway Park Shuttle

Tramway 
 Ancienne ligne S du tramway de Lille ;

Voir aussi 
  

S